Мелита Вуйнович () — представитель Всемирной организации здравоохранения в России.

Образование 
Окончила медицинский факультет Белградского университета (1984) и магистратуру по специальности «менеджмент в медицине» (2008).

Карьера 
В 2003—2011 годах — сотрудник представительства ВОЗ в Сербии.

В 2011—2017 годах — глава представительства ВОЗ в Казахстане.

В России 
С марта 2017 года — специальный представитель ВОЗ в России.

На начальном этапе пандемии COVID-19 в России в российской и международной прессе широко распространилось высказывание Вуйнович на форуме «Следующие 20 лет» о «боли» за наблюдаемом ею в Москве несоблюдении рекомендаций по социальному дистанцированию. В дальнейшем в контексте неготовности многих россиян прислушиваться к рекомендациям поддержала введение в России принудительных мер по изоляции.

Примечания 

Эксперты ВОЗ